Малеевский сельский округ — административно-территориальное образование в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

История 
Малеевский сельский округ образован в 1997 году. Аким Малеевского сельского округа — Молотков Владимир Григорьевич.

Населённые пункты 
В состав Малеевского сельского округа входят:
 село Малеевск (1784 жителя)
 село Путинцево (965 жителей)
 село Быково (381 житель)
 село Богатырёво (173 жителя)
 сельское поселение Ново-Калиновск (34 жителя)

Экономика 
Около 200 человек трудятся на предприятиях города Зыряновска и посёлка Зубовск.
Около 800 человек заняты в крестьянских хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, на промышленных предприятиях.

Основной отраслью, обеспечивающей занятость населения, является промышленная лесозаготовка и обработка древесины. Около 70 % трудоспособного населения работает в ТОО «Фаворит», «Востоклеспром», ГУ «Зыряновское государственное учреждение лесного хозяйства», ПТ «Алтын», работающие с лесной промышленности.

В округе действуют ТОО «Марал-сервис», крестьянские хозяйства «Пант» и «Хаир-Кумин», занимающиеся разведением маралов.

На частном подворье население выращивает КРС, овец, свиней, птицу. Развито пчеловодство.

На территории района находится 2 средних школы и 1 основная средняя школа.

Ссылки 

 Стратегический план ГУ «Аппарат Акима Малеевского сельского округа Зыряновского района Восточно-Казахстанской области» на 2011—2015 годы
 Малеевский сельский округ на сайте Акима Зыряновского района

Сельские округа Зыряновского района